Paweł Jasienica, właściwie Leon Lech Beynar – polski pisarz historyczny i publicysta
 Wacław Beynar – polski wojskowy, członek podziemia antystalinowskiego